Inskipp ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Inskipp (* 1948), britische Ornithologin, siehe Carol und Tim Inskipp
 Tim Inskipp (* 1945), britischer Ornithologe, siehe Carol und Tim Inskipp